McDade bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McDade (Alabama)
 McDade (Louisiana)
 McDade (North Carolina)
 McDade (Texas)

Weiteres:
 McDade Park, Park in Scranton, Pennsylvania

Personen:
 Alex McDade (1905–1937), schottischer Antifaschist und Dichter
 Aubrey McDade, US-amerikanische Militärperson
 Joseph M. McDade (1931–2017), US-amerikanischer Politiker, Mitglied des Repräsentantenhauses
 Wayne McDade (* 1981), neuseeländischer Rugbyspieler